Linux pode referir-se a:

 Núcleo criado por Linus Torvalds.
 Linux: refere-se a sistemas operacionais que incluem o núcleo Linux.
 Distribuição Linux, um sistema operacional completo que usa o Linux como núcleo e inclui uma biblioteca de aplicativos específicos.
 9885 Linux, um asteróide descoberto em 1994.
 Linux, marca de sabão em pó fabricada pela empresa suíça Rösch AG.

Desambiguação